Ariz (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
Ariz (Biskaje), een plaats in de buurt van Bilbao, Spanje
Ariz (rivier), een rivier in Frankrijk
Ariz (Marco de Canaveses), een plaats in Portugal
Ariz (Moimenta da Beira), een plaats in Portugal